Candirenggo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Candirenggo, Kebumen, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Candirenggo, Malang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar